WOI steht für:
 Wilhelm-Ostwald-Institut der Universität Leipzig
 WOI (AM), Clear-Channel-Radiosender aus Iowa
 WOI-Sendemast, ein abgespannter Stahlfachwerkmast bei Alleman, Iowa

Woi steht für:
 Woi (Sprache), malayo-polynesische Sprache auf Yapen, Indonesien

woi steht für:
 Woisika (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Abkürzung